Mari je lahko:

 Mari, arheološko najdišče
 Mari, žensko osebno ime